Torben Brandt (født 30. august 1953), Programmedarbejder ved Danmarks Radios kulturafdeling og international medie & kulturrådgiver/konsulent.

Karriere 

Torben Brandt begyndte sin karriere på DRs P1 som lydtekniker i 1976. Men allerede tre år senere blev han programmedarbejder med radiomontager og dokumentarer som speciale,. Undervisning I DR, på NRK, Dramatiska Institutet og en lang række universiteter og højskoler. 
Undervejs i radiokarrieren har han også været vært og reporter på bl.a. kulturmagasinet ’Hvad som helst’, ’Kulturnyt’, redaktør på ’Lydmuren’ og ’Verdensmagasinet’. De seneste år er det især radiodokumentarer, features, reportager, serier og temaer, som Torben Brandt har beskæftiget sig med på P1.
Parallelt med radioarbejdet, har Torben Brandt arbejdet som medierådgiver for forskellige FN organisationer og medie-NGO´er i Asien, Afrika og den arabiske verden.

Radioarbejde i DR 
 2006-2013 Programmedarbejder på radiodokumentarer, features, reportager, serier og temaer.
 2001-2005 Vært og reporter på Kulturnyt
 1999      Programmedarbejder på demokratiprogrammet Mandat
 1997-1998 Vært og reporter på Kulturnyt
 1997      Arrangerer EBU konferencen Ars Acustica i København 
 1996      Redaktør og programmedarbejder på Lydmuren og Tværrids  
 1994-1995 Redaktør på Verdensmagsinet 
 1991-1994 Konsulent og producent i Radiomontagegruppen
 1985-1990 Koordinator i DRs Produkt Udvikling Kontor (PUK)
 1983-1984 Redaktør på kulturprogrammet "Hvadsomhelst"
 1979-1982 Programmedarbejder og lydtekniker på P1, radiomontager og dokumentarer. 
 1976-1978 Lydtekniker P1, montager og Båndværkstedet

Radioundervisning i Norden 
 1977-1980 Intern DR undervisning i billedskabelse på radio, montage- og dramaturgiteknikker, reportage og low búdget teknologi.
 1979-1998 Gæstelærer på bl.a. KU, RUC, Journalisthøjskolen i Aarhus, diverse højskoler.
 1988-1992 Gæstelærer på Nordiska Folkhøgskolan i Kungelv, Sverige, NRK Norge og Dramatiska Instituttet i Stockholm, Sverige.

International medieudvikling 

 2008-2009 Leder af "Det Arabiske Mediepartner Program" under Det Arabiske Initiativ (IMS)
 2005      Medieundersøgelsesmission, Aceh Tsunami, UNESCO,Indonesien.
 2004+2005 Medieundersøgelsesmissioner på Haiti 
 2004+2005 Udvikling af community radio i Tanzania, Uganda og Kenya (Danicom) 
 2002+2003 Radioudvikling Laos Broadcasting Corporation
 2001      Medieudviklingsopgaver for UNDP (Thailand), Verdensbanken (Indonesien), Danicom (Bhutan)
 1999-2000 Leder af UNESCOs kommunikationsprogram i Jakarta
 1997      Udvikling af Young Zone Radio/TV i Chiang Mai, Thailand.
 1990-1996 Ressourceperson, kultur i Bhutan, Danida, Hornbækhus. 
 1989-1992 Leder af radioudvikling af Bhutan Broadcasting Service, Bhutan

Særlige projekter 
 2006 Initiativtager til dokumentar/kollagefilmen "Letters from Denmark" (Final Cut Film)
 2006 Leder af medieprogrammet under "Images of The Middle East" 
 2003 Leder af medieprogrammet under "Images of Asia" (CKU)
 2002 Kurator på "Asian Comments" 
 1994 Radio Bio, eksperiment med forevisning af radiomontager i Delta Bio
 1977 Svendborg Radio – Nærradioeksperiment under Båndværkstedet

Priser 
 2021 Årets podcastserie, Prix Radio 2021 'Mors afskedsbrev'
2020 Årets podcastserie, Prix Radio 2020 'I en danskers blodspor'
2019 Nomineret til årets podcastserie på Prix Radio, 'Når frie børn leger bedst' 
1997 Nomineret til Prix Europa, for radiomontagen "Jagten på Vogn 144"
 1982 Prix Italia for radiomontagen "Det Indre Blik" (Stephen Schwartz)

Udvalgte radioproduktioner

Features 
 To juice og en betinget 
 Der er langt til Grønland 
 Hvem pokker er den idiot der opfandt det åbne kontor? 
 Da anerkendelsen slap løs 
 Den svære nødvendighed  
 Elektrochok – en forkætret succes

Reportageserier 
 Rotter og passion 
 Jagten på anerkendelse 
 Den store nødvendighed  
 Reportager fra Mellemøsten
 Sommerscener fra ægteskaber over grænsen

Radiomontager/dokumentarer 
 Miss Happiness og den nye verdensorden  
 Jagten på vogn 144*Bølgen i Aceh – et år efter

Temaer 
 Sydafrika bag bolden  
 En verden i 3D – gør det selv *Radio i 3D  
 Scener fra et muslimsk demokrati   
 Mellemlanding  
 68 – dengang og nu

Ansatte i DR
Modtagere af Kryger-prisen